Варанопсеїди або варанопіди (Varanopseidae або Varanopidae) — родина ранніх синапсид з ряду пелікозаврів, яка відома, в основному, з пермських відкладень Техасу і Оклахоми (найпізніші шари ранньої пермі США). Також окремі варанопіди зустрічаються у середньопермських відкладеннях Росії (Мезенська фауна) і ПАР (зони Tapinocephalus і Pristerognathus). Варанопсеїди у цих екосистемах виконували роль дрібних хижаків і комахоїдних. Лише деякі з них могли бути домінантими хижаками в своїх екосистемах, і то лише в умовах, коли біоресурсів було недостатньо для існування більш великих хижаків.

Опис 
В цілому варанопсеїди були досить примітивними істотами, хоча більш пізні з них набули деякі риси більш розвинених синапсид. Наприклад, у більш пізніх, великих представників Varanopseidae були ікла — трохи більші зуби у верхній щелепі. В цілому ж зуби варанопсеїд однакові за формою, сплощені, з ріжучим краєм. Нерідко зуби загнуті назад, для утримання здобичі.

Череп варанопсеїд при погляді зверху вузький і має трикутну форму. Також є великі очниці, при тому що кісткове очне кільце займає набагато меншу площу, ніж сама очниця. Великий розмір має і тім'яне вікно.

Скроневі вікна у варанопід розміщені дуже низько, але зате вони витягнуті в довжину. Враховуючи, що верхній край нижньої щелепи в районі кріплення м'язів у варанопід виступає набагато слабкіше, ніж у великих хижих пелікозаврів, можна вважати, що варанопсеїди були менш ефективними хижаками, ніж, наприклад, диметродон, але зате їхній череп був набагато легшим і їм було набагато простіше полювати на дрібну здобич.

Класифікація 
Клас Synapsida
 Родина Varanopidae
 Apsisaurus
 Archaeovenator
 Ascendonanus
 Basicranodon (можливо, молодший синонім Mycterosaurus)
 Dendromaia
 Eoscansor
 Pyozia
 Thrausmosaurus? (nomen dubium)
 Підродина Mesenosaurinae
 Cabarzia
 Mesenosaurus
 Клада Afrothyria
 Anningia
 Elliotsmithia
 Heleosaurus
 Microvaranops
 Підродина Varanopinae
 Aerosaurus
 Mycterosaurus
 Ruthiromia
 Tambacarnifex
 Varanodon
 Varanops
 Watongia

Філогенія

Примітки

Джерела 
 Benson, R. B. J. (2012). Interrelationships of basal synapsids: cranial and postcranial morphological partitions suggest different topologies. Journal of Systematic Palaeontology iFirst: 1-24. 
 Botha-Brink, J., Modesto, S. P. (2009). Anatomy and relationships of the Middle Permian varanopid Heleosaurus scholtzi based on a social aggregation from the Karoo Basin of South Africa. Journal of Vertebrate Paleontology 29 (2): 389—400. 
 Reisz, R. R., Dilkes, D. W. (2003). Archaeovenator hamiltonensis, a new varanopid (Synapsida: Eupelycosauria) from the Upper Carboniferous of Kansas. Canadian Journal of Earth Sciences 40: 667—678.  
 Reisz, R. R., Laurin, M., Marjanovic, D. (2010). Apsisaurus witteri from the Lower Permian of Texas: yet another small varanopid synapsid, not a diapsid. Journal of Vertebrate Paleontology 30 (5): 1628—1631.  
 Romer, A. S., Price, L. I. (1940). Review of the Pelycosauria. Geological Society of America Special Paper 28: 1-538. 
 Таксономія варанопсеїд  на paleofile.com 
 Інформація про представників на palaeos.com 
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. — т.2. — М., 1993. — С. 183.
 
 Ивахненко М. Ф. Эволюция позднепалеозойских тетрапод как эволюция их биоморф. В сб.: Эволюция позднепалеозойский тетрапод как эволюция их биоморф. — М.: Товарищество научных изданий КМК. — 2006. — 600 с. — С. 373—393. Текст
 Ископаемые рептилии и птицы, ч.1. — под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — М., Геос., 2008. — С. 95—100.

Пелікозаври
Викопні плазуни
Вимерлі родини плазунів